

Варваровка — село, Узункольський район, Костанайська область

Варваровка — хутір, Богучарський район, Воронезька область
 Варваровка — присілок, Ічалківський район, Мордовія

Див. також 
 Варварівка

ru:Варваровка